Start – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana
 Start – faza lotu statku powietrznego
 Start – polski powojenny aparat fotograficzny
 Start (Štart) – pośrednia stacja kolei linowej na Łomnicę w Tatrach Wysokich
 Start – belgijski film
 Menu Start – główny przycisk w interfejsach systemu Windows
 Start-1 – rosyjska rakieta kosmiczna
 START I, START II, New START – układy o ograniczeniu zbrojeń strategicznych
 START – system medycznej selekcji poszkodowanych (ang. Simple Triage And Rapid Treatment)
 Start – album zespołu Rh+ wydany w 2008 roku
 Start – obraz olejny namalowany w 1943 przez angielską malarkę Laurę Knight